Ordet raket har flere specialiseringer:
 Raket - er et fartøj, der drives frem ved forbrænding med medbragt iltningsmiddel.
 Raketvåben
 Fyrværkeriraket - benyttes typisk omkring nytår eller ved større festlige lejligheder (fx Tivoli).